Hualien est la transcription utilisée en république de Chine (Taïwan) pour le terme 
 Le Hualien est un cours d'eau du nord-Est de l'île de Taïwan.
 Le comté de Hualien, où coule ce cours d'eau.
 La municipalité de Hualien, chef-lieu de ce comté.

Homonymie de toponyme